52-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2011 () проводился в городе Шарлоттаун (Остров Принца Эдуарда) c 19 по 27 февраля 2011 года. В провинции Остров Принца Эдуарда чемпионат проводился в 4-й раз, в Шарлоттауне — в 4-й раз (до этого там проводились чемпионаты ,  и  годов).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2011, который состоялся в марте 2011 в Эсбьерге (Дания), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2012.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионат примечателен тем, что отмечалось 30-летие того, как генеральным спонсором чемпионата стала компания Kruger Products. Также впервые на чемпионате были проведены матчи за бронзовую медаль.

Чемпионом стала (11-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (для самой команды, возглавляемой скипом Эмбер Холланд, это была 1-я и единственная на настоящий момент победа), выигравшая в финале у «команды Канады» (скип Дженнифер Джонс). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Хизер Смит-Дэйси), победившая в матче за 3-е место команду, представляющую провинцию Онтарио (скип Рэйчел Хоман).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают (с 2011) проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб
| Дженнифер ДжонсКейтлин ЛаусДжилл ОффисерДон ЭскинДжанет АрноттЭрл МоррисSt. Vital CC, Виннипег
| Шэннон КлейбринкЭми НиксонБронвин УэбстерЧелси БеллКристал УэбстерДж. Д. ЛиндCalgary Winter Club, Калгари
| Келли СкоттДжина ШредерСаша КартерДжеки АрмстронгШеннон АлексикGerry RichardKelowna CC, Келоуна
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Мари-Франс ЛарошЭнни ЛимэйVéronique GrégoireVéronique BrassardJoëlle SabourinКамил ЛарушClub de curling Etchemin, Квебек| Кэти Овертон-КлэпемKarren FallisLeslie Wilson-WestcottRaunora WestcottБреанна МикинРоб МикинFort Rouge CC, Виннипег| Хизер Смит-ДэйсиДаниель ПарсонсБлисс КомстокТэри ЛейкМелани КомстокМарк ДэйсиMayflower CC, Галифакс|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Андреа КеллиDenise NowlanДжиллиан БэбинLianne SobeyДжоди де СоллаDaryell NowlanFredericton CC, Фредериктон| Стэйси ДевероStephanie GuzzwellSarah PaulHeather MartinJulie DevereauxCraig WithycombeBally Haly G&CC, Сент-Джонс| Рэйчел ХоманЭмма МискьюЭлисон КревьязакЛиза УиглШерри МидоAndrea RonnebeckOttawa CC, Оттава|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойтренерклуб| Сьюзан БёртШелли БрэдлиРобин МакфиLeslie MacDougallTricia AffleckPaul PowerCharlottetown CC, Шарлоттаун| Эмбер ХолландКим ШнейдерТэмми ШнейдерХизер КалинчакДжолин КэмпбеллMerv FongerKronau CC, Kronau| Кэрри ГалушаDawn MosesВэнди МиллерШона БарбурШэрон КормьеФрэд КуиYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапаСтатистика после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда Новой Шотландии.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2011 и чемпионате Канады 2012 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Эмбер Холланд (Саскачеван).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Кэти Овертон-Клэпем (Манитоба).

 Joan Mead Builder Award
Приз получила Элейн Дагг-Джексон — за её вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга в качестве национального тренера Канадской ассоциации кёрлинга.

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2011

2011
Спорт в Канаде в 2011 году
Спортивные соревнования на Острове Принца Эдуарда